Bumeráng - ausztrál hajítófa
 Bumeráng - népszerű magyar rádióműsor
 Boomerang - Magyarországon is fogható amerikai televízió csatorna gyerekeknek
 Bumerang - orosz gumikerekes páncélozott szállító harcjármű